Нурметов — фамилия.

Известные носители 
 Нурметов, Адылбек — туркменистанский боец муай-тай, бронзовый медалист Азиатских игр по боевым искусствам и состязаниям в помещениях в весе до 60 кг (2017).
 Нурметов, Ислам — чемпион Туркменистана по боксу в весе до 49 кг (2011).
 Нурметов, Кадамбой (Кадамбай) (род. 1996) — игрок клубов чемпионата Узбекистана по футболу «Шуртан», «Динамо» (Самарканд) и «Кызылкум».
 Нурметов, Сатым (1925—1994) — сапёр, Герой Советского Союза (1945).

 Нурметова, Турсунпашша Бахрамовна (род. 1996) — узбекистанская дзюдоистка.

См. также